Sandika kan syfta på:
Sandika, Hargs socken – en by i Hargs socken i Östhammars kommun